

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bernard Dimey, (1931-1981), poète, auteur de chansons et dialoguiste français ;
 Dominique Dimey, (1957- ), chanteuse, actrice et compositrice française ;

Toponymie
 La rue Bernard-Dimey est une voie du  de Paris, en France ;

Homonymie de patronyme